Комиссия по реке Меконг () — межправительственная организация стран, расположенных в бассейне Меконга. Создана с целью поощрения и координации действий по взаимовыгодному устойчивому управлению и развитию водных и иных природных ресурсов, реализации стратегических программ, предоставления научной информации и консультаций по вопросам политики. Объединяет Лаос, Камбоджу, Таиланд и Вьетнам. Китай и Мьянма являются партнёрами по диалогу.

История

Комитет по Меконгу (1957—1978) 
В 1950-х годах бассейн Меконга был практически не затронут хозяйственным освоением. Деколонизация государств Индокитая по результатам Женевской конференции 1954 года дала толчок экономическому развитию региона. В отчете Экономической комиссии для Азии и Дальнего востока 1957 года были даны рекомендации по развитию долины Меконга, в частности рекомендовано строительство пяти гидроэлектростанций общей мощностью 13,7 гигаватт. В сентябре того же года был учреждён Координационный комитет бассейна Нижнего Меконга.
 
Комитет наметил ориентировочный план развития, включавший к 1970 году 87 краткосрочных проектов на притоках и 17 долговременных на главном русле реки. Этот список должен был привлечь международных инвесторов, предполагалось, что для осуществления будут выбраны 9-10 долгосрочных проектов. Однако политический климат в регионе в 70-х годах не способствовал воплощению масштабных планов. Были построены несколько электростанций на притоках. Из крупных проектов было завершено только строительство  на реке  в Лаосе с пуском первой очереди ГЭС.

В 1976-77 годах сессии Комитета не проводились в связи со сменой режимов в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме.

Временный комитет (1978—1995) 

Приход к власти красных кхмеров сделал невозможным участие Камбоджи в деятельности Комитета, поэтому другими странами Нижнего Меконга в апреле 1977 года было принято решение о создании Временного Комитета по Меконгу. Временный комитет учреждён в январе 1978.
Во время его деятельности осуществлялись лишь небольшие проекты, преимущественно в Таиланде.

В 1987 году был пересмотрен амбициозный генеральный план развития бассейна 1970 года. Новый план предусматривал строительство небольших плотин в основном русле Меконга. 26 из 29 проектов были ограничены рамками одного государства. Новый план подготовил почву для возвращения в состав Комитета Камбоджи, которое состоялось в 1991 году.

Реадмиссия Камбоджи и неравное социально-экономическое положение стран бассейна привели к кризису 1992 года, когда Таиланд вынудил члена Комитета Чака Ланкастера уйти в отставку и покинуть страну. К урегулированию кризиса подключилась UNDP, которая провела ряд встреч, завершившихся принятием в апреле 1995 года Соглашения о сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития бассейна реки Меконг, подписанного Камбоджей, Лаосом, Таиландом и Вьетнамом в Чианграй.

Комиссия по реке Меконг (с 1995 по настоящее время) 

В конце 90-х политика Комиссии по Меконгу претерпела ряд значимых изменений. Некоторые спорные вопросы, возникавшие в ходе принятия Соглашения 1995 года, были решены в разработанных программах, таких, например, как Программа использования водных ресурсов, принятая в 1999 году и рассчитанная на 5 лет. Менялась организационная структура Комитета, особенно радикально в 2000 году, когда был реструктурирован секретариат.

Также поменялась стратегия общего планирования. В Рабочей программе 2001 года фокус смещён от глобальных проектов в сторону улучшения управления и сохранения природных ресурсов. Программа предполагает более целостный подход к использованию ресурсов, уделяя большее внимание благосостоянию жителей бассейна. Организация также стала продвигать обучающие проекты.

Структура 

Управляющими органами Комиссии по Меконгу являются:
 Совет, образованный министрами иностранных дел;
 Объединённый комитет, в который входят высокопоставленные чиновники министерств, причастных к деятельности Комиссии;
 Секретариат (примерно 150 человек), во главе которого стоит исполнительный директор.

Комиссия имеет два офиса — в Пномпене и Вьентьяне. Совет собирается один раз в год, Объединённый комитет — два или три раза в год для утверждения бюджетов и программ.

См. также 
Справедливый делёж реки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Меконг
Международные экономические организации
Международные межправительственные организации